Tovàrkovo (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Tovàrkovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia